Le Crépon peut être :
 une sorte d’étoffe de laine, de coton ou de soie, un peu frisée qui ressemble au crêpe (tissu), mais est beaucoup plus épaisse.
 un rouleau de cheveux postiches que l’on met sous les cheveux pour les faire bouffer.
 le papier crépon est un type de papier résistant finement ondulé lui donnant un aspect rugueux qu'on utilise pour faire des vêtements éphémères et des objets décoratifs comme les fleurs en papier.

Toponyme 
 Crépon, commune française, située dans le département du Calvados.

Patronyme 

 Étienne Crépon (né en 1968), haut fonctionnaire français.
 Marc Crépon (né en 1962), philosophe et traducteur de philosophes allemands.
 Nini Crépon (né en 1953), acteur français.
 Famille de Crépon, famille de la noblesse normande.
 Osbern de Crépon († vers 1040), sénéchal normand.